Кускатлан () — государство доколумбового времени на территории современного Сальвадора от реки Пас до реки Лемпа.

Кускатлан был создан на рубеже IX - X  вв. переселенцами из земель тольтеков, говорившими на языке науатль, родственном ацтекскому. В культурном отношении они представляли собой смешение раннеацтекской культуры и культуры майя.

Окончательно завоёвано 17 июня 1524 г. войсками Педро де Альварадо. Современными потомками жителей Кускатлана являются пипили.

Письменных памятников, кодексов и др. не сохранилось, хотя испанские хронисты — Хуаррос, Паласес, Лосано и др. — утверждают, что они существовали.

Правители Кускатлана 

 Куачимисин (Cuachimicín)
 Тутекоцимит (Tutecotzimit) 
 Пильгуансимит (Pilguanzimit)
 Тональтут (Tonaltut)
 Атлакатль (Atlacatl) (? – 1528)

Ссылки 
 Señorío de Cuzcatlán
 Museo arqueológico digital: los pipiles
 Fuerza Armada precolombina de El Salvador
 Historia precolombina de El Salvador
 Museo arqueológico digital: Crónica de Diego García Palacios
 Proyecto Cihuatán

Доколумбовы культуры
История Сальвадора
Археология в Сальвадоре